Халл (, ) — английские топоним, фамилия и спортивные коллективы.

Города 
 Халл (Гулль, Кингстон-апон-Халл, ) — город в графстве Восточный райдинг Йоркшира, Англия.
 Халл (Квебек) — город в провинции Квебек (Канада), с 2002 года включён в состав города Гатино.

Люди 
 Халл, Альберт (1890—1966) — американский физик и изобретатель.
 Халл, Артур Иглфилд (1876—1928) — британский музыковед.
 Халл, Бобби (1939—2023) — канадский хоккеист.
 Халл, Бретт (род. 1964) — профессиональный американский хоккеист канадского происхождения, сын Бобби.
 Халл, Джейн Ди (1935—2020) — американский политик, 20-й губернатор Аризоны.
 Халл, Джимми (1917—1991) — американский баскетболист.
 Халл, Джозефин (1877—1957) — американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 Халл, Дэвид Ли (1935—2010) — американский философ науки со специализацией в философии биологии.
 Халл, Кларк Леонард (1884—1952) — американский психолог, представитель необихевиоризма.
 Халл, Корделл (1871—1955) — американский государственный деятель, государственный секретарь США (1933—1944), лауреат Нобелевской премии мира.
 Халл, Лекси (род. 1999) — американская баскетболистка.
 Халл, Паулина (1890—1969) — норвежский композитор и музыкальный критик.
 Халл, Ричард (1907—1989) — британский военачальник, фельдмаршал (1965).
 Халл, Робин (род. 1976) — финский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Халл, Стюарт (род. 1959) — английский футбольный тренер.
 Халл, Том (критик) (род. 1950) — американский музыкальный критик
 Халл-Джейкобс, Хелен (1908—1997) — американская теннисистка и писательница, первая ракетка мира в 1936 году.
 Халл, Чак (род. 1939) — соучредитель, исполнительный вице-президент и главный директор по технологиям «3D Systems», изобретатель стереолитографии.
 Халл, Элинор Генриетта (1860—1935) — ирландский кельтолог, специалист по средневековой ирландской литературе и ирландскому языку.

Спортивные клубы 
 «Халл Сити» — профессиональный английский футбольный клуб из города Кингстон-апон-Халл, основан в 1904 году.
 «Халл Стингрэйз»
 «Халл» — регбийный клуб из города Кингстон-апон-Халл, основан в 1865 году.

См. также 
 Галле